Plaatsen:
Somerset (graafschap), een graafschap in Engeland
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Somerset (Californië)
Somerset (Kentucky)
Somerset (Maryland)
Somerset (New Jersey)
Somerset (Ohio)
Somerset (Pennsylvania)
Somerset (Texas)
Somerset (Wisconsin)
Counties in de Verenigde Staten:
Somerset County (Maine)
Somerset County (Maryland)
Somerset County (New Jersey)
Somerset County (Pennsylvania)
Eilanden:
Somerseteiland, in Bermuda
Somerseteiland, in de Canadese Arctische Archipel
Somerset (Queensland), een historische stad in de Australische deelstaat Queensland
Somerset (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Overig:
Somerset (dialect), een Engels dialect, gesproken in het gelijknamige graafschap
Somerset (metrostation), een metrostation van de metro van Singapore
Somerset (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1970